«Каганович» — советская речная канонерская лодка, оборудованная в начале Отечественной войны из мобилизованного парового колёсного буксира. В августе 1941 года канонерка отличилась успешными действиями близ села Триполье, а в конце августа — арестом командира и военного комиссара корабля.

Строительство 
В 1932 году завод «Ленинская кузня» в Киеве спроектировал и начал серийное производство первой советской паровой компаундной машины мощностью в 400 л.с. с парораспределителем Ленца. Это позволило начать строительство серии паровых колёсных буксиров в рамках проекта СБ-51. Суда имели цельносварной корпус, просторные помещения, каюты на 1—2 человека, душевую и прачечную. Головным в серии стал буксир «Смольный».

По предвоенному мобилизационному плану четыре таких парохода нужно было мобилизовать и переоборудовать в канонерские лодки, которые по тогдашней классификации имели артиллерию главного калибра более 76 мм. Переоборудование включало усиление конструкции судна, чтобы выдерживать напряжения от отдачи орудий, 6-мм бронирование снарядных погребов и броневой боевой рубки.

История службы 
С началом войны «Каганович» мобилизовали 23 июня 1941 года по предвоенному плану и к 10 июля полностью переоборудовали в военный корабль на заводе им. И. В. Сталина в Киеве. Его командиром стал лейтенант запаса Подгорный И. И. 11 июля канонерку включили в состав Днепровского отряда речных кораблей (ОРК) Пинской военной флотилии (ПВФ) для действий на участке Триполье — Ржищев. С 30 июля корабль успешно ведёт огонь по вражеским целям, за что 4 члена экипажа были предствалены к правительственным наградам. На этом этапе канонерская лодка взаимодействовала с другими кораблями ПВФ: «Димитров», «Кремль» та «Флягин».

4 августа «Каганович» перебросили в состав Киевского отряда речных кораблей (ОРК) Пинской военной флотилии (ПВФ) для действий на южном фланге Киевского укреплённого района. В этот же день корабль попал под авианалёт и был повреждён близкими взрывами. Из-за этого его отправили на ремонт в Киев. А уже 15 августа канонерка поддерживает советские стрелковые части близ местечка Ржищев.

22 августа корабль по приказу выдвинулся на север к селу Прохоров на прикрытие днепровской переправы отступающей 5-й армии Юго-Западного фронта.

Вечером 23 августа передовой отряд 111-й пехотной дивизии немцев, усиленный самоходными орудиями StuG III, опрокинул отступающие по приказу, но плохо организованные части 27-го стрелкового корпуса 37-й армии Юго-Западного фронта и захватил плацдарм на левом берегу Днепра у села Окуниново. Таким образом корабли ПВФ, действовавшие севернее, включая канонерскую лодку «Каганович», оказались отрезаны от Киева, где в то время находился штаб флотилии.

В этой ситуации советское командование спланировало прорыв кораблей с севера в Киев, мимо немецкого плацдарма у Окуниново. Но экипаж канонерской лодки посчитал операцию заведомо невыполнимой. Поэтому 8 членов экипажа и военный комиссар дезертировали с корабля. Большинство из них были вскоре арестованы в Киеве. За это командование отстранило «Каганович» от участия в прорыве и приказало арестовать ещё 4 членов экипажа и командира корабля. Новым командиром стал младший лейтенант Сутужко С. Ф. Корабль также не участвовал во втором прорыве к Киеву в ночь на 31 августа. Всю последнюю неделю августа «Каганович» находился близ села Навозы, где оказывал огневую поддержку частям 215-й мотострелковой дивизии, которые действовали на левом берегу Днепра. Когда же сухопутные войска отступили с днепровского рубежа, то экипаж подорвал свой корабль в ночь на 3 сентября 1941 года. 22 сентября его исключили из списков кораблей ВМФ по приказу командующего флотом. В 1945 году останки корабля были сданы на металлолом.

См. также 
 Пинская военная флотилия
 Канонерская лодка «Трудовой»
 Монитор «Житомир»
 Сторожевой корабль «Ворошилов»
 Сторожевой корабль «Техник»
 Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года

Примечания

Литература 
 Спичаков В. А. Пинская военная флотилия в документах и воспоминаниях. — Львов: Лига-Пресс, 2009 — 384 с. - ISBN 978-966-397-118-2
 
 

Суда по алфавиту
Корабли СССР периода Второй мировой войны
Канонерские лодки